Zehetmair ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Zehetmair (* 1993), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Hans Zehetmair (1936–2022), deutscher Politiker (CSU)
 Helmut Zehetmair (1935–2021), österreichischer Musiker und Musikpädagoge
 Josef Zehetmair (1861–1926), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Zehetmair (* 1961), österreichischer Violinist

Siehe auch:
 Zehetmaier
 Zehetmeier
 Zehetmayer
 Zehentmayr